Лига чемпионов УЕФА 2013/14 — 22-й розыгрыш Лиги чемпионов УЕФА и  розыгрыш Кубка европейских чемпионов.

Турнир стартовал 2 июля 2013 года с квалификационных этапов и закончился 24 мая 2014 года финальным матчем, который состоялся на стадионе «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне. Всего в этом розыгрыше приняли участие , а в основной части (начиная с группового этапа) турнира — .

Победителем этого розыгрыша Лиги чемпионов УЕФА стал «Реал Мадрид», одолевший в финале «Атлетико Мадрид» со счетом 4:1. Лучшим бомбардиром турнира стал нападающий «Реал Мадрида» Криштиану Роналду, который отличился 17 раз и тем самым установил рекорд турнира по числу голов за один розыгрыш.

Участники 
В розыгрыше Лиги Чемпионов 2013/2014 годов приняли участие 76 команд из 52 футбольных ассоциаций УЕФА (Лихтенштейн не принимает участия, так как не проводит розыгрыш домашнего чемпионата). Количество мест распределяется согласно таблице коэффициентов УЕФА после еврокубкового сезона 2011/2012 гг.

Так в сезоне 2013/2014 годов места распределились следующим образом:
 ассоциации с рангом 1—3 заявляют по 4 команды,
 ассоциации с рангом 4—6 заявляют по 3 команды,
 ассоциации с рангом 7—15 заявляют по 2 команды,
 ассоциации с рангом 16—53 (кроме Лихтенштейна) заявляют по 1 команде.
Если победитель Лиги чемпионов 2012/2013 займёт в чемпионате своей ассоциации с рангом 1—3 место, не соответствующее попаданию в соревнование, то он заменит последнюю команду из своей страны, завоевавшую право участвовать в соревновании.

Рейтинг ассоциаций

Распределение команд по этапам 
В связи с тем, что победитель прошлого сезона турнира (Бавария) квалифицировался через национальный чемпионат в групповой этап, в схему внесены следующие изменения:
— чемпион 13-й ассоциации (Дания) передвигается из третьего отборочного раунда в групповой этап,
— чемпион 16-й ассоциации (Кипр) передвигается из второго отборочного раунда в третий,
— чемпионы 48-й и 49-й ассоциаций (Северная Ирландия и Люксембург) передвигаются из первого отборочного раунда во второй.

Первый квалификационный раунд
 4 победителя национальных чемпионатов ассоциаций 50—53.

Второй квалификационный раунд
 32 победителя национальных чемпионатов ассоциаций 17—49 (за исключением Лихтенштейна).
 2 победителя первого квалификационного раунда.

Третий квалификационный раунд
 3 победителя национальных чемпионатов ассоциаций 14—16.
 9 серебряных призёров национальных чемпионатов ассоциаций 7—15.
 1 бронзовый призёр национального чемпионата ассоциации 6.
 17 победителей второго квалификационного раунда.

Раунд Плей-офф
 2 бронзовых призёра национальных чемпионатов ассоциаций 4—5.
 3 клуба, занявших четвёртые места в национальных чемпионатах ассоциаций 1—3.
 15 победителей третьего квалификационного раунда.

Групповой этап
 13 победителей национальных чемпионатов ассоциаций 1—13.
 6 серебряных призёров национальных чемпионатов ассоциаций 1—6.
 3 бронзовых призёра национальных чемпионатов ассоциаций 1—3.
 10 победителей раунда Плей-офф.

Плей-офф
 16 команд, занявшие первые два места в групповом этапе.

Список команд 
Основная статья: Лига чемпионов УЕФА 2013/2014 (составы)

Подписи в скобках показывают, с какого места в национальном чемпионате каждая команда отобралась для своего начального раунда:

Расписание

Квалификация

Первый квалификационный раунд 
Первые матчи прошли 2 июля, ответные — 9 июля 2013 года.

|}

Второй квалификационный раунд 
Первые матчи прошли 16—17 июля, ответные — 23—24 июля 2013 года.

{{2М|Стяуа|Румыния|5:1|Вардар|Республика Македония|3:0|16 июля|2:1|23 июля}}

|}

 Третий квалификационный раунд 
Первые матчи прошли 30−31 июля, ответные — 6−7 августа 2013 года.

 Чемпионская квалификация 

|}

 Нечемпионская квалификация 

|}

 Раунд плей-офф 
Первые матчи прошли 20−21 августа, ответные — 27−28 августа 2013 года.

По итогам двухматчевого противостояния в третьем квалификационном раунде «Металлист» завоевал путёвку в следующую стадию. Однако 13 августа 2013 года решением апелляционного комитета УЕФА украинский клуб был отстранён от участия в еврокубках в сезоне 2013/2014. Так «Металлист» был наказан за участие в договорной игре чемпионата Украины 2007/2008. Место «Металлиста» в Раунде плей-офф занял его соперник по третьему отборочному раунду греческий ПАОКУЕФА отстраняет Металлист от участия в еврокубках ..

 Чемпионская квалификация 

|}

 Нечемпионская квалификация 

|}

 Групповой этап 

 Группа A 

 Группа B 

 Группа C 

 Группа D 

 Группа E 

 Группа F 

 Группа G 

 Группа H 

 Плей-офф 

 Сетка турнира 
{{Плей-офф16 2хматчевый
| RD1-team01= Шальке 04
| RD1-score01-1=1
| RD1-score01-2=1
| RD1-score01-agg=2| RD1-team02= Реал Мадрид| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=3
| RD1-score02-agg=9| RD1-team03= Зенит
| RD1-score03-1=2
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-agg=4| RD1-team04= Боруссия Дортмунд| RD1-score04-1=4
| RD1-score04-2=1
| RD1-score04-agg=5| RD1-team05= Олимпиакос
| RD1-score05-1=2
| RD1-score05-2=0
| RD1-score05-agg=2| RD1-team06= Манчестер Юнайтед| RD1-score06-1=0
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-agg=3| RD1-team07= Арсенал
| RD1-score07-1=0
| RD1-score07-2=1
| RD1-score07-agg=1| RD1-team08= Бавария| RD1-score08-1=2
| RD1-score08-2=1
| RD1-score08-agg=3| RD1-team09= Манчестер Сити
| RD1-score09-1=0
| RD1-score09-2=1
| RD1-score09-agg=1| RD1-team10= Барселона| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-agg=4| RD1-team11= Милан
| RD1-score11-1=0
| RD1-score11-2=1
| RD1-score11-agg=1| RD1-team12= Атлетико Мадрид| RD1-score12-1=1
| RD1-score12-2=4
| RD1-score12-agg=5| RD1-team13= Байер 04
| RD1-score13-1=0
| RD1-score13-2=1
| RD1-score13-agg=1| RD1-team14= Пари Сен-Жермен| RD1-score14-1=4
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-agg=6| RD1-team15= Галатасарай
| RD1-score15-1=1
| RD1-score15-2=0
| RD1-score15-agg=1| RD1-team16= Челси| RD1-score16-1=1
| RD1-score16-2=2
| RD1-score16-agg=3| RD2-team01= Реал Мадрид| RD2-score01-1=3
| RD2-score01-2=0
| RD2-score01-agg=3| RD2-team02= Боруссия Дортмунд
| RD2-score02-1=0
| RD2-score02-2=2
| RD2-score02-agg=2| RD2-team03= Манчестер Юнайтед
| RD2-score03-1=1
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-agg=2| RD2-team04= Бавария| RD2-score04-1=1
| RD2-score04-2=3
| RD2-score04-agg=4| RD2-team05= Барселона
| RD2-score05-1=1
| RD2-score05-2=0
| RD2-score05-agg=1| RD2-team06= Атлетико Мадрид| RD2-score06-1=1
| RD2-score06-2=1
| RD2-score06-agg=2| RD2-team07= Пари Сен-Жермен
| RD2-score07-1=3
| RD2-score07-2=0
| RD2-score07-agg=3| RD2-team08= Челси (г.в.)
| RD2-score08-1=1
| RD2-score08-2=2
| RD2-score08-agg=3| RD3-team01= Реал Мадрид| RD3-score01-1=1
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-agg=5| RD3-team02= Бавария
| RD3-score02-1=0
| RD3-score02-2=0
| RD3-score02-agg=0| RD3-team03= Атлетико Мадрид| RD3-score03-1=0
| RD3-score03-2=3
| RD3-score03-agg=3| RD3-team04= Челси
| RD3-score04-1=0
| RD3-score04-2=1
| RD3-score04-agg=1'''

| RD4-team01=

1/8 финала 
Первые матчи были сыграны 18−19 и 25−26 февраля 2014, а ответные матчи 11−12 и 18−19 марта.

|}

1/4 финала 
Жеребьёвка состоялась 21 марта 2014 года. Первые матчи были сыграны 1−2 апреля, ответные — 8−9 апреля.

|}

1/2 финала 
Жеребьёвка состоялась 11 апреля 2014 года. Первые матчи были сыграны 22−23 апреля, ответные — 29−30 апреля 2014 года.

|}

Финал 

Финальный матч состоялся 24 мая 2014 года на «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне, Португалия

Статистика

Лучшие бомбардиры 
 Основной турнир

Источник: ru.uefa.com/uefachampionsleague/statistics

 Квалификация и раунд плей-офф

Источник: ru.uefa.com/uefachampionsleague/statistics

Лучшие ассистенты 
 Основной турнир

 Квалификация и раунд плей-офф

См. также 
 Юношеская лига УЕФА 2013/2014
 Лига Европы УЕФА 2013/14
 Суперкубок УЕФА 2014
 Клубный чемпионат мира по футболу 2014

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира
 Список участников 2013/14

Лига чемпионов
2013/2014
Лига чемпионов УЕФА 2013/2014